Fortune Global 500 (по-русски Форчун Глобал 500) — рейтинг 500 крупнейших мировых компаний, критерием составления которого служит выручка компании за прошедший финансовый год. Список составляется и публикуется ежегодно журналом Fortune. До 1989 года в список не включались компании США (они были в отдельном списке Fortune 500); финансовые корпорации и другие компании сферы услуг включаются в список с 1995 года.

Рейтинг 2022 года 
Выручка 500 крупнейших компаний мира за 2021 год составила 37,8 трлн долларов. В списке за 2022 год впервые выручка компаний из Китая (включая Тайвань) превысила выручку американских компаний. В первую двадцатку вошли:

Рейтинг 2019 года 
Ниже приведён топ-10 компаний.

Рейтинг 2018 года 
Ниже приведён топ-10 компаний.

Рейтинг 2017 года 
Ниже приведён топ-10 компаний, опубликованный в июле 2017 года. Финансовый год этих компаний закончился до 31 марта 2017 года.

† Fortune прежде обозначала как британо/нидерландскую компанию, с 2016 указывается как нидерландская.

Рейтинг 2016 года 
Ниже приведён топ-10 компаний, опубликованный в июле 2016 года. Финансовый год этих компаний закончился до 31 марта 2016 года.

Рейтинг 2014 года 
Ниже приведён топ-10 компаний, опубликованный 7 июля 2014 года. Финансовый год этих компаний закончился до 31 марта 2014 года.

Рейтинг 2011 года 
Ниже приведён топ-10 компаний, опубликованный в июле 2011 года. Финансовый год этих компаний закончился до 31 марта 2011 год.

★ Fortune публикует данные о компании Shell как о компании из Нидерландов, сама компания выступает как компания из Нидерландов и Великобритании

Данные на 2015 по странам мира 
Представлены данные по 10 странам, представляющим большинство компаний рейтинга Global 500.

Рейтинг 2010 года

Рейтинг 2009 года

Российские компании 
Всего в рейтинг Fortune Global 500 за 2009 год вошло 8 компаний из России. В 2008 году их было пять.

Рейтинг 2008 года

Рейтинг 2006 года 
Ниже приведены 30 компаний, возглавляющих рейтинг на 24 июля 2006 года. Финансовый год этих компаний закончился до 31 марта 2006 года.

См. также 
 Fortune 500
 S&P 500
 Forbes Global 2000

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Рейтинг 2011 года
 Рейтинг 2010 года
 Рейтинг 2009 года
 Рейтинг 2008 года
 Рейтинг 2007 года
 Рейтинг 2006 года
 Города США, в которых расположены хотя бы 5 штаб-квартир компаний, входящих в рейтинг Топ-500 2006 года

Бизнес
Списки компаний по экономическим показателям
Экономические рейтинги